Closing the Loop est une entreprise qui propose un service d'économie circulaire pour les téléphones mobiles.

Histoire 
Closing the Loop est une entreprise sociale néerlandaise est basée à Amsterdam, aux Pays-Bas fondée en 2012 par Joost de Kluijver dans le but de réduire les déchets électroniques (e-waste).

Joost sensibilise avec une organisation non gouvernementale l'industrie électronique à l'impact des déchets électroniques. Bien que tous aient reconnu que les déchets électroniques constituaient un problème majeur, l'industrie avait clairement besoin de plus qu'une simple sensibilisation au sujet des déchets électroniques. Joost et son équipe prennent l'initiative de démontrer que les métaux à l'intérieur des téléphones portables usagés ont toujours une valeur, car ils contiennent de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres métaux recyclables.

Closing the Loop met en place un réseau de collecteurs dans les pays africains et en 2015, le premier conteneur rempli de téléphones portables est expédié du Ghana vers l'Europe pour un recyclage approprié.

Pour ce faire, il offre aux utilisateurs et aux vendeurs de téléphones un moyen de rendre leur appareil neutre en termes de matériaux et sans déchets. La société paie des personnes sur les marchés émergents pour collecter les téléphones usagés. Ces téléphones sont ensuite recyclés pour les clients de Closing the Loop. La proposition fonctionne sur une base un pour un, où le téléphone d'un client est « compensé » par le recyclage d'un téléphone cassé. Les clients connus sont T-Mobile, KPMG, la ville d'Utrecht, Rabobank et le gouvernement national néerlandais.

Closing the Loop achète et collecte les téléphones usagés en fin de vie dans les pays africains, qui sont connus pour être des endroits où de nombreux téléphones usagés d'Europe et des États-Unis ont une seconde vie. Les déchets collectés par Closing the Loop sont recyclés en Europe. De cette manière, l'entreprise transforme les téléphones usagés en ressources précieuses et en revenus pour les habitants des pays en développement. Son objectif est d'empêcher les téléphones portables de se retrouver dans des décharges et en même temps de créer une industrie des télécommunications plus durable.

Impacts 
Closing the Loop a sauvé plus de 2,2 millions de téléphones portables de la décharge en Afrique et a donné une seconde vie à plus de  téléphones portables. Les téléphones portables sont achetés auprès de réseaux de collecte locaux informels. Closing the Loop a aidé plus de  personnes en Afrique à gagner un revenu supplémentaire grâce à un emploi sûr.

L'entreprise sociale considère les déchets électroniques comme une occasion de s'approvisionner en métaux provenant de sources responsables, de rendre des industries, comme les télécommunications, circulaires - en bouclant les boucles - et de créer des revenus pour les habitants des marchés émergents. Il vise à contribuer à l'économie circulaire et aux Objectifs de développement durable.

Déchets électroniques 
Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, les téléphones portables usagés sont souvent jetés et deviennent un danger pour l'environnement et la santé humaine. Par exemple, dans des décharges comme Agbogbloshie, les déchets électroniques sont déversés et les gens essaient de gagner leur vie en brûlant des appareils électroniques pour extraire les métaux. Les fumées dégagées sont très toxiques.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Fairphone
 Halte à l'obsolescence programmée

Lien externe 

 

Recyclage
Économie des télécommunications
Téléphone mobile